La bougie est un objet constitué d'un corps gras et d'une mèche à feu, que l'on enflamme pour éclairer un endroit.

Géographie 

 Bougie (Algérie), ville en Algérie.
 le département de Bougie de l'Algérie française.

Sciences et techniques 
 En mécanique, la bougie d'allumage et la bougie de préchauffage sont deux dispositifs équipant les moteurs à explosion.
 En métrologie, la bougie est une ancienne unité de mesure d'intensité lumineuse presque équivalente à une candela (la valeur précise dépend de l'unité dont on parle exactement : bougie décimale, bougie internationale, etc.).
 En médecine :
 une bougie désigne un instrument rigide et allongé permettant de dilater un orifice étroit (par exemple : en urologie, bougie de Béniqué pour l'urètre ; en gynécologie, bougie de Hégar pour le col utérin) ;
 la bougie d'oreille désigne un tube en cire utilisé traditionnellement chez les Hopis.

Patronyme 

 Jacques Bougie (1947-), un avocat et gestionnaire québécois ;
 Joseph Bougie (1886-1918), un joueur professionnel canadien de hockey sur glace et de baseball ;
 Louis-Pierre Bougie (1946-2021), un peintre et graveur québécois.

Voir aussi 
 Vente à la bougie
 Violon et Bougie, un tableau de Georges Braque
 Les Larmes de bougie, une nouvelle de Georges Simenon
 La Bougie du sapeur, un journal périodique humoristique français qui paraît tous les 
 au sens figuré, une « bougie » désigne un visage.